Anne Smith (1941-1993), athlète britannique ;
 Anne Smith (1959-), joueuse de tennis professionnelle américaine ;
 Anne Smith (1959-), peintre d'origine anglaise.